Юзкуй — название населенных пунктов на Украине:

 Юзкуй — до 1946 г. название села Азовское (до 2016 г. — Фрунзе) в Геническом районе Херсонской области.
 Юзкуй — до 1946 г. название села Вольное в Геническом районе Херсонской области.